Petitia kan syfta på:

 Petitia (djur) – ett släkte ringmaskar
 Petitia (växter) – ett släkte växter